COU steht für:
 Comité Olímpico Uruguayo, das Nationale Olympische Komitee Uruguays
 den Airport-Code für Columbia Regional Airport, den Regionalflughafen in Columbia (Vereinigte Staaten)
 Center of the Universe, eine Band
 City of uMhlathuze (CoU), eine Lokalgemeinde in Südafrika

Siehe auch:
 Kou

Abkürzung